Chiméra může být:

 Chiméra (mytologie) – ve starořeckých bájích obluda, příšera s částmi těla lva, kozy, draka a hada.
 chiméra (biologie) – jedinec, který je složený z buněk, které nemají všechny stejnou genetickou informaci
 chiméry – podtřída hlubinných paryb s bizarním tvarem
 rod Chimaera
 Chimaera monstrosa – chiméra podivná
 rod Hydrolagus
 Hydrolagus colliei – chiméra běloskvrnná
 Chiméra (přírodní úkaz) – divoký vývěr zemního plynu v Turecku
 přelud či klamná představa